Big Portage Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Portage Lake (Minnesota), im Cass County
 Big Portage Lake (Wisconsin), im Vilas County